Grand Prix Kanady 1990 (oficiálně XXVIII Grand Prix Molson du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 10. června 1990. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Kanady